Колдер Трофи — награда, ежегодно вручаемая игроку, наиболее ярко проявившему себя среди тех, кто проводит первый полный сезон в составе клуба Национальной хоккейной лиги.

Хоккеист не может быть номинирован на приз, если он сыграл 25 игр в одном из предшествующих сезонов или более 6 игр в любых двух предыдущих сезонах. Ещё одно условие: претенденту не может быть более 26 лет.

Лауреат определяется тайным голосованием членами Ассоциации спортивных журналистов НХЛ по итогам регулярного чемпионата. Фактически приз вручается дебютанту, набравшему наибольшее количество очков по системе гол+пас, если только претендентом на приз не оказывается дебютант-вратарь.

Начиная с сезона 1936/37 году первый президент НХЛ Фрэнк Колдер ежегодно покупал кубок, который вручали лучшему новичку НХЛ. После смерти Колдера в 1943 году Лига учредила приз его имени, который на всю жизнь остается в коллекции трофеев дебютанта.

Победитель получает 10 тысяч американских долларов, второй и третий хоккеист в опросе, соответственно, 6 и 4 тысячи долларов.

Победители

Количество полученных наград Колдер Трофи по странам

См. также 
 Сборная лучших новичков НХЛ

Ссылки 
Calder Memorial Trophy

Награды НХЛ